Cremona (provincie), een Italiaanse provincie
Cremona (stad), een Italiaanse stad, hoofdstad van de gelijknamige provincie
Cremonadiagram, een grafische berekeningsmethode om de staafkrachten in een vakwerkconstruktie te bepalen

Personen met de achternaam Cremona
Luigi Cremona, een Italiaanse wiskundige